Munde bezeichnet:

 Hohe Munde, Berg in den Tiroler Alpen
 Munde (Drama), Drama von Felix Mitterer aus dem Jahr 1990

Munde ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Gottlieb Munde (1805–1887), deutscher Sprachenlehrer und Hydropath
 Friedrich Munde (1896–nach 1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Gopinath Munde (1949–2014), indischer Politiker (BJP)